Steel Wheels in Montreal är en DVD av The Rolling Stones som spelades in 1989 i Kanada.

Disk 1 
 Continental Drift
 Start me up
 Bitch
 Sad, sad, sad
 Undercover of the night
 Harlem shuffle
 Tumbling dice
 Miss you
 Ruby Tuesday
 Play with fire
 Terrifying
 Rock and a hard place
 Mixed emotions
 Honky tonk woman
 Midnight Rambler

Disk 2 
 You can’t always get what you want
 Little red rooster
 Can’t be seen
 Happy
 Paint it black
 2000 light years from home
 Sympathy for the devil
 Gimme Shelter
 Presentation av band
 It’s only Rock N Roll
 Brown sugar
 I can’t get no satisfaction
 Jumpin’ Jack Flash

The Rolling Stones